Салімов  (, )— татарське та башкирське прізвище.

Відомі носії:
 Салімов Марсель Шайнурович (*1949) — башкирський письменник.
 Салім Салімов (1982) — болгарський боксер, призер чемпіонату Європи.
 Салімов Фанас Нагімович (*1964) — колишній радянський та казахський футболіст та казахський футбольний тренер.

Татарські прізвища
Башкирські прізвища